Cette page contient les pages d'homonymie de Justice et La Justice.

La justice est un concept ou une institution, pouvant disposer de son propre , de ce sens découlent les concepts anciens de haute justice et de basse justice.

La justice infusée est une doctrine catholique.

Forme Justice

Patronyme 

 Bill Justice (1914-2011) animateur  des studios Walt Disney ;
 David Justice (1966-) jouer de baseball américain ;
 James Justice (1698-1763), botaniste écossais ;
 James Robertson Justice (1905-1975), acteur écossais ;
 Jimmy Justice (né en 1939), chanteur anglais ;
 Octave Justice (1846-19..), homme de lettres français ;
 Victoria Justice (1993-) actrice américaine ;

personnages de fiction
 Docteur Justice, médecin humanitaire, héros d'une bande dessinée dessinée par Marcello ;
 Ligue de justice d'Amérique, équipe regroupant les principaux super-héros de l'éditeur DC Comics ;
 Justice, un super-héros appartenant à l'univers Marvel.

Prénom

Toponyme 

 Justice, un village du comté de Cook dans l’État de l'Illinois ;
 Justice, une census-designated place du comté de Mingo, dans l’État de Virginie-Occidentale ;
 Justice, une census-designated place située dans le comté de Rogers, dans l’État de l’Oklahoma, aux États-Unis.

Œuvres 

téléfilms
 Justice, un téléfilm américain réalisé par Jack Ersgard en 1999 ;
 Justice, un téléfilm canadien réalisé par Richard J. Lewis en 1999.
 Justice (Two Fathers Justice), un téléfilm américain réalisé par Rod Holcomb en 1985 ;

séries télévisées

 Boston Justice, le titre en France et en Belgique de la série télévisée américaine Boston Legal ;
 Justice, une série télévisée américaine créée en 1954 ;
 Justice, une série télévisée britannique créée en 1971 ;
 Justice de Gérard Marx, une série télévisée française créée en 1999 ;
 Justice, une série télévisée américaine créée en 2006.
 Justice, une série télévisée sud-coréenne créée en 2019.

films

 Justice, un film britannique réalisé par Frank Wilson en 1914 ;
 Justice, un film britannique réalisé par Maurice Elvey en 1917 ;
 Justice, un film américain réalisé par D. W. Griffith  en 1919 ;
 Docteur Justice, un film  franco-espagnol réalisé par Christian-Jacque, sorti en 1975, d'après la bande dessinée Docteur Justice ;
 Justice (Justiz), un film germano-suisse réalisé par Hans W. Geißendörfer en 1993 ;
 Justice, un documentaire franco-belge réalisé par Olivier Ballande en 1998 ;
 Justice, un film australien réalisé par Ron Elliott en 1998 ;
 Justice, un film américain réalisé par Evan Oppenheimer en 2003 ;
 Justice, un film américain réalisé par Jeanne-Marie Almonor et John Shulman en 2004.

album
 Justice, un album du groupe Rev Theory (2011).

bande dessinée
 Justice, un album de la série de science-fiction Orbital, sorti en .

théâtre
 Justice, une pièce de Samantha Markowic mise en scène en 2018 par Salomé Lelouch au Théâtre de l’Œuvre à Paris.

Autres 
Justice peut aussi désigner :
 Justice, un bloc électoral arménien ;
 Justice, un cuirassé de classe Liberté de la Marine nationale française ;
 Justice, dans la mythologie romaine, la déesse de la Justice ;
 Justice, un duo français de musique électronique ;
 Justice, un groupe de rock belge ;
 Justice, en anglais, un titre de certains types de juges ;
 Justice, journal hebdomadaire d'information martiniquais, d'orientation communiste, fondé en 1920 par Jules Monnerot.

Forme La Justice 
La Justice peut aussi désigner :
 La Justice, une carte du Tarot de Marseille ;
 La Justice (1880-1940), journal français fondé par Georges Clemenceau ;
 La Justice (1909-1935), journal tunisien fondé par Mardochée Smaja ;
 La Justice, un navire ayant transporté des troupes du Régiment de Carignan-Salières de la France vers la Nouvelle-France en 1665.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre